NHL All-Rookie Team utses efter varje NHL-säsong av Professional Hockey Writers' Association bland de förstaårsspelare (rookie) som presterat bäst under året. Laget utsågs för första gången efter säsongen 1982-1983 och består av en målvakt, två backar och tre forwards.

För att räknas som rookie och därmed vara tillgänglig för laget måste en spelare ha spelat färre än 25 matcher säsongen innan och färre än 26 matcher de föregående två säsongerna. Dessutom måste spelaren vara under 26 år gammal den 15 september den aktuella säsongen. Det sistnämnda kriteriet infördes efter att Sergej Makarov vunnit Calder Trophy som årets bästa rookie 1990 när han var 31 år.

Den enda spelare som vunnit Calder Trophy men inte blivit invald i All-Rookie Team är Pavel Bure som vann priset 1992. Bure fick röster både som högerforward och vänsterforward men dessa var inte tillräckligt många för att han skulle få platsen på någon av positionerna. Efter detta har man valt att bortse från att de tre forwardarna skall vara en högerforward, en vänsterforward och en center utan de tre forwards som fått flest röster blir uttagna i laget.

All-Rookie Team
(Spelare markerade med (CT) vann Calder Trophy som bästa rookie under säsongen)

Referenser

2005 NHL Official Guide & Record Book - 
Total Hockey (Second Edition), Editor - Dan Diamond, 

All-Rookie Team